В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1974, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Гельга Мастгофф (чвертьфінал)
 Ольга Морозова (півфінал)

 Джулі Гелдман (чвертьфінал)
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Пат Валкден Преторіус (півфінал)
 Савамацу Кадзуко (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)